Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Delfino che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dick Norman (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Iván Miranda (primo turno)

 Alejandro Falla (quarti di finale)
 Diego Veronelli (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2004